

Presentación Previa 
Ilija Bozoljac y Somdev Devvarman son los campeones defensores, pero decidieron no participar en esta edición.

La pareja formada por el croata Marin Draganja y Henri Kontinen ganaron el título, derrotando en la final al español Rubén Ramírez Hidalgo y al croata Franko Škugor, 7–5, 5–7, [10–6].

Cabezas de serie 

  Scott Lipsky /  Michael Venus (Primera ronda)
 ''' Marin Draganja /  Henri Kontinen (CAMPEONES)
  Ken Skupski /  Neal Skupski (Semifinales)
  Gero Kretschmer /  Alexander Satschko ''(Primera ronda)

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Sarasota 2014